Fudbalski Klub Željezničar er en fodboldklub hjemmehørende i Bosnien-Hercegovina. Navnet Željezničar betyder "jernbanearbejder" og er en hyldest til klubbens stiftere, der allesammen var jerbanearbejdere.

Željezničar, alias "Željo", blev dannet i Sarajevo i september 1921, og er det mest kendte og succesfulde fodboldhold i Bosnien og Hercegovina. I det tidligere Jugoslavien spillede FK Željezničar med i den bedste jugoslaviske række i 34 ud af 46 sæsoner, hvor de debuterede i den første sæson efter 2. verdenskrig. Klubben blev mestre én gang, i 1972, hvilket kvalificerede dem til daværende  European Champion Clubs' Cup, hvor de blev slået ud i første runde af Derby County F.C.. Klubbens største europæiske succes kom i 1985, hvor de i  UEFA Cup semifinalen blev slået ud af Videoton FC. 
FK Željezničar spiller sine hjemmekampe på Stadion Grbavica.

Titler 
 Bosniske mesterskaber (6): 1998, 2001, 2002, 2010, 2012 og 2013.
 Bosniske pokalturnering (5): 2000, 2001, 2003, 2011 og 2012.

Eksterne henvisninger 

Fodboldklubber i Bosnien-Hercegovina
Etableret i 1921
Sarajevo